Чемпионат СССР 1976 года во второй лиге проходил в шести зонах. Лучший клуба каждой зоны выходил в стыковые игры — шесть клубов в трёх парах разыграли три путёвки в первую лигу.

Зональный турнир

1 зона

2 зона

3 зона

4 зона

5 зона

6 зона 

В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР.

Финал

«Машук» — «Кривбасс»

Дополнительный матч 

 Путёвку в первую лигу получил криворожский «Кривбасс».

«Гурия» — «Уралмаш» 

 Путёвку в первую лигу получил свердловский «Уралмаш».

«Мелиоратор» — «Динамо» 

 Путёвку в первую лигу получило ленинградское «Динамо».

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1976
1976